Richard Trench henviser til blandt andre:

 Richard Trench, 2. jarl af Clancarty (1767–1837), britisk politiker og diplomat
 Richard Chenevix Trench (1807–1886), irsk digter og kirkemand